Die A Grupa 2000/01 war die 77. Spielzeit der höchsten bulgarischen Fußballspielklasse. Die Saison begann am 4. August 2000 und endete am 27. Mai 2001.

Meister wurde Titelverteidiger Lewski Sofia.

Modus 
Die 14 Mannschaften spielten an insgesamt 26 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die beiden Tabellenletzten stiegen direkt in die B Grupa ab. Die Mannschaft auf Platz 12 spielte in der Relegation gegen den Dritten der B Grupa.

Teilnehmer

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Relegation 
Das Spiel fand am 30. Mai 2001 in Sofia statt.

Torschützenliste

Weblinks 
 Liste der Bulgarischen Fußball-Meister bei rsssf.com

Einzelnachweise 

2000
Fußballsaison 2000/01